Третий сезон сериала «Корона» рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II. Он состоит из десяти эпизодов и был выпущен на Netflix 17 ноября 2019 года.

Оливия Колман исполняет роль Елизаветы. В сериале также снимались Тобайас Мензис, Хелена Бонэм Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Мэрион Бэйли, Эрин Доэрти, Джейн Лапотейр, Чарльз Дэнс, Джош О'Коннор, Джеральдина Чаплин, Майкл Малони, Эмиральд Феннел и Эндрю Бакан. Джон Литгоу и Пип Торренс также возвращаются в эпизодических ролях.

Сюжет 
«Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году до наших дней.

Третий сезон охватывает период времени между 1964 и 1977 годами, начиная с избрания Гарольда Вильсона премьер-министром и заканчивая серебряным юбилеем правления Елизаветы II (25 лет с момента восшествия на трон). Изображённые события включают в себя разоблачение советского шпиона сэра Энтони Бланта, правительство Гарольда Вильсона и Эдварда Хита в должности премьер-министра, трагедию в Аберфане, высадку на Луне миссии «Аполлон-11», инвеституру принца Чарльза в 1969 году, смерть герцога Виндзорского, смерть и государственные похороны Уинстона Черчилля, и восьмилетний роман принцессы Маргарет с баронетом и экспертом по садоводству Родди Ллевеллином и попытку самоубийства, которая привела к разводу принцессы с Энтони Армстронг-Джонсом в 1978 году. Также представлены президент США Линдон Джонсон и Камилла Шанд.

В ролях

Основной состав 
 Оливия Колман — королева Елизавета II
 Тобайас Мензис — принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж Елизаветы
 Хелена Бонэм Картер — принцесса Маргарет, графиня Сноудон, младшая сестра Елизаветы
 Бен Дэниелс — Энтони Армстронг-Джонс, граф Сноудон, известный как лорд Сноудон и неофициально как Тони; муж принцессы Маргарет
 Джейсон Уоткинс — премьер-министр Гарольд Вильсон
 Мэрион Бэйли — королева Елизавета, королева-мать, жена Георга VI и мать Елизаветы II
 Эрин Доэрти — принцесса Анна, второй ребёнок Филиппа и Елизаветы и их единственная дочь
 Джейн Лапотейр — принцесса Алиса Баттенберг, мать Филиппа
 Чарльз Дэнс — Луис Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, амбициозный дядя Филиппа
 Джош О’Коннор — принц Чарльз, старший сын Филиппа и Елизаветы и их наследник
 Джеральдина Чаплин — Уоллис, герцогиня Виндзорская, американская жена герцога Виндзорского
 Майкл Малони — премьер-министр Эдвард Хит
 Эмиральд Феннел — Камилла Шанд
 Эндрю Бакан — Эндрю Паркер-Боулз

Актёры, указанные в основных титрах только одного эпизода, где они играют важную роль
 Джон Литгоу — Уинстон Черчилль
 Клэнси Браун — Линдон Б. Джонсон, 36-й президент США
 Марк Льюис Джонс — Эдвард Миллуорд
 Тим Макмаллен — Робин Вудс
 Дерек Джекоби — герцог Виндзорский, ранее король Эдуард VIII, который отрёкся от престола
 Гарри Тредэвэй — Родди Ллевеллин

Второстепенный состав 

 Дэвид Ринтул — 
 Чарльз Эдвардс — 
 Майкл Томас — принц Генри, герцог Глостерский, дядя Елизаветы
 Пенни Дауни — герцогиня Глостерская, жена принца Генри
 Алан Гилл — Льюис Уильямс Дуглас, посол США в Великобритании
 Пиппа Уинслоу — Блинки
 Марк Декстер — Тони Бенн, лейбористский политик
 Лоррейн Эшборн — Барбара Касл, лейбористский политик
 Аден Гиллет — Ричард Кроссман
 Сэм Филлипс — шталмейстер
 Шинейд Мэттьюс — , лейбористский политик, которая служила личным секретарём Гарольда Вильсона
 Дэвид Чарльз — 
 Стюарт Маккуорри — 
 Патрик Райкарт — герцог Норфолк
 Конни М’Гадза — Сидни Джонсон

Приглашённые актёры 

 Сэмюэл Уэст — сэр Энтони Блант, сюрвейер картин королевы
 Энгус Райт — сэр Мартин Фурнивал Джонс, генеральный директор MI5
 Пол Хилтон — Майкл Стрэйт
 Тереза Бэнхэм — Мэри Вильсон, жена премьер-министра Гарольда Вильсона
 Энтони Брофи — Джеймс Джизес Энглтон, начальник контрразведки ЦРУ
 Майкл Симкинс — сэр Патрик Дин, посол Великобритании в США
 Мартин Макдугалл — В. Марвин Уотсон
 Сюзанн Копсер — Леди Бёрд Джонсон, первая леди США
 Пип Торренс — сэр Томми Ласеллс, личный секретарь короля Георга VI (во флэшбеках)
 Верити Рассел — молодая Елизавета
 Бо Гадсдон — маленькая Маргарет
 Ричард Харрингтон — Фред Филлипс
 Гвинет Киворт — Гвен Эдвардс
 Колин Морган — Джон Армстронг, журналист из «The Guardian»
 Милтос Еролему — Хронос
 Найджел Уитми — Маркис Чайлдс
 Колин Стинтон — Лоуренс Э. Спивак
 Финн Эллиот — молодой Филипп
 Леони Бенеш — принцесса Сесилия Греческая, старшая сестра Филиппа (во флэшбеках)
 Джон Холлингворт — лорд Порчестер, по прозвищу Порчи
 Руперт Ванситтарт — Сесил Хармсворт Кинг, издатель газет
 Джулиан Гловер — Сесил Бойд-Рошфор
 Филипп Смоликовски — Алек Хэд
 Джон Финн — Артур «Бык» Хэнкок
 Ниа Робертс — Сильвия Миллуорд
 Дэвид Саммер — Томас Парри
 Генри Димблби — Ричард Димблби, телевещатель BBC
 Алан Дэвид — Бен Боуэн Томас
 Генри Петтигрю — Нил Армстронг
 Феликс Скотт — Базз Олдрин
 Эндрю-Ли Поттс — Майкл Коллинз
 Сидни Джексон — принц Эдвард
 Марло Вулли — принц Эндрю
 Фред Брум — Клифф Микельмор
 Дэниел Билс — Патрик Мур
 Кевин Элдон — священник Майкл
 Мэттью Болдуин — Кеннет Харрис
 Того Игава — Хирохито, император Японии
 Дэвид Уилмот — Артур Скаргилл, президент йоркширского отделения Национального союза шахтёров
 Стивен Реддл — Дерек Паркер-Боулз
 Джудит Александр — Энн Паркер-Боулз
 Роберт Бенедетти-Холл — майор Брюс Шанд
 Несба Креншоу — Розалинд Шанд
 Луис Зегрин — молодой Эдвард «Тед» Хит
 Ричард Уолш — Джо Гормли, президент Национального союза шахтёров
 Джессика Де Гау — Люси Линдси-Хогг, девушка лорда Сноудона
 Нэнси Кэрролл — леди Энн Гленконнор, придворная дама принцесса Маргарет и жена Колина Теннанта, 3-го барона Гленконнера
 Ричард Теверсон — Колин Теннант
 Мартин Уимбуш — сэр Рональд Бодли Скотт
 Дэн Скиннер — Аластер Бёрнет
 Тим Бентинк — сэр Джон Бетчеман

Эпизоды

Производство и премьера 
К октябрю 2017 года было начато «раннее производство» ожидаемого третьего и четвёртого сезонов, а к следующему январю Netflix подтвердило, что сериал был продлён на третий и четвёртый сезоны.

Каждые два сезона продюсеры меняют некоторых актёров, играющих определённые роли, на актёров постарше, так как временная линия движется вперёд и персонажи стареют. В октябре 2017 года Оливия Колман получила роль Елизаветы II в третьем и четвёртом сезонах. К январю 2018 года Хелена Бонэм Картер и Пол Беттани вели переговоры о том, чтобы исполнить роли принцессы Маргарет и принца Филиппа, соответственно, в этих сезонах. Однако к концу месяца Беттани пришлось отказаться от роли из-за нехватки времени. К концу марта 2018 года Тобайас Мензис получил роль принца Филиппа в третьем и четвёртом сезонах. В начале мая 2018 года было подтверждено, что Бонэм Картер получила роль, также как и Джеймс Уоткинс получил роль премьер-министра Гарольда Вильсона. В следующем месяце Бена Дэниелса взяли на роль Энтони Армстронг-Джонса в третьем сезоне, а Эрин Доэрти присоединилась к сериалу в роли принцессы Анны. Месяц спустя Джош О'Коннор и Мэрион Бэйли получили роли принца Чарльза и королевы-матери, соответственно, в третьем и четвёртом сезонах. В октябре 2018 года Эмиральд Феннел получила роль Камиллы Шанд. В декабре 2018 года Чарльза Дэнса взяли на роль Луиса Маунтбеттена. В апреле 2019 года Эмма Коррин получила роль леди Дианы Спенсер для четвёртого сезона.

Съёмки третьего сезона начались в июле 2018 года.

Премьера состоялась на Netflix 17 ноября 2019 года. Сезон состоит из десяти эпизодов.

Реакция 
На сайте Rotten Tomatoes у третьего сезона рейтинг 91% на основе 96 отзывов, со средним рейтингом 8,54/10. Консенсус сайта гласит: «Оливия Колман сияет, но по мере того, как „Корона“ марширует в надёжно роскошной манере сквозь время, она находит время для персонажей вокруг неё, предоставляя широкие возможности для актёрского состава сиять тоже». На сайте Metacritic третий сезон имеет рейтинг 85 из 100, на основе 28 отзывов, что указывает на «всеобщее признание».

Анита Сингх из «The Daily Telegraph» назвала сериал «безусловно, лучшей мыльной оперой на телевидении». Лоррейн Али из «Los Angeles Times» высоко оценила внимание к историческим деталям и актёрской игре, особенно Колман и Бонэм Картер. Люси Манган из «The Guardian» похвалила «первоклассные выступления» актёрского состава, добавив, что сезон «настолько уверенный и настолько точно спроектированный, что вы не замечаете дефектов». Дэниел Финберг из «The Hollywood Reporter» оценил переход актёров как успешный, добавив, что сериал «остаётся моделью для тщательно продуманного эпизодического повествования».

Некоторая критика была направлена на отсутствие нюансов в сценарии. Хью Монтгомери из BBC посчитал, что сценарий был «всё чаще точными», хотя сезон был «пока что лучшим». Элисон Роуат из «The Herald» высказала мнение, что некоторые сцены были «перестроены» и диалоги были «слишком точными», но тем не менее сериал выделяется как политическая драма. Джен Чейни из «Vulture» также посчитала сценарий «немного тяжеловесным» в, тем не менее, «захватывающем, полностью обогащающем опыте». Кэролайн Фрамке из «Variety» посчитала, что сериалу не всегда удаётся очеловечить королевскую семью, но когда это происходит, он «так же неотразим, как портрет того, как власть искажает людей, а вместе с ними и мир, как существует на телевидении» .

Эд Пауэр из «The Independent» был менее комплиментарен, похвалив актёрскую игру Колман, но посчитав сериал немного «бесцветным».

Примечания 

Телесезоны США 2019 года
3